East Suffolk ist der Name folgender topographischer Objekte in England:

 West Suffolk (District), Verwaltungseinheit seit 2019
 West Suffolk (Grafschaft), Verwaltungseinheit zwischen 1888 und 1974
 West Suffolk (Wahlkreis) zum britischen Unterhaus, seit 1997